MQN ist:

 die Abkürzung für das "Medizinisches Qualitätsnetz Eschweiler e.V." am St.-Antonius-Hospital Eschweiler
 Flughafen Mo i Rana, Røssvoll in Norwegen (IATA-Code)

MQN